Teledapini é uma tribo monotípica de cerambicídeos da subfamília Lepturinae.

Gênero
 Teledapus Pascoe, 1871

 
Tribos monotípicas de cerambicídeos